Blechum är ett släkte av akantusväxter. Blechum ingår i familjen akantusväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Akantusväxter
Blechum